Дженніфер Капріаті була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кіміко Дате виграла титул, перемігши у фіналі Мері Джо Фернандес з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (фінал)
  Анке Губер (1-ше коло)
  Кіміко Дате (переможниця)
  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Peters NSW Open 1994 Draw

Peters NSW Open 1994
Тур WTA 1994